Il cacciatore di taglie (The Hunter) – film del 1980 diretto da Buzz Kulik
Il cacciatore di taglie (Street Hunter) – film del 1990 diretto da John A. Gallagher
Il cacciatore di taglie (Avenging Angel) – film per la televisione del 2007 diretto da David S. Cass Sr.